Johann von Sachsen-Lauenburg ist der Name folgender Personen:

 Johann I. von Sachsen(-Lauenburg) (1249–1285), Landesfürst aus dem Geschlecht der Askanier, siehe Johann I. (Sachsen-Lauenburg)
 Johann II. von Sachsen-Lauenburg (um 1275–1322), Landesfürst aus dem Geschlecht der Askanier, siehe Johann II. (Sachsen-Lauenburg)
 Johann III. von Sachsen-Lauenburg (um 1335–1356), Herzog von Sachsen-Lauenburg, siehe Johann III. (Sachsen-Lauenburg)